Cardona se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maria Àngels Cardona i Florit
 William Cardona